В 1738 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 Жак де Вокансон продемонстрировал во Французской академии наук первый в мире автомат. Это был «флейтист» — фигура в рост человека, внутри которой устроены были пружины и меха, проводившие воздух в различные части механизма так, что губы автомата и его пальцы совершали правильные движения по флейте.
 По инициативе Карла III, короля Неаполя и Сицилии, возобновлены археологические работы в Геркулануме.
 В Мадриде основана Королевская академия истории

Публикации 
 Огромную роль в создании динамики жидкостей и газов сыграл пионерский труд Даниила Бернулли «Гидродинамика». В этой работе Бернулли основал кинетическую теорию газов, исследовал разнообразные виды движения жидкостей и газов, дал фундаментальный закон Бернулли, впервые ввёл понятие механической работы. Многие рассуждения Бернулли опираются на уже завоевавший авторитет закон сохранения энергии («живой силы»).

Родились 
 28 мая — Жозеф Игнас Гильотен, профессор анатомии, политический деятель. Его именем названа гильотина — машина для обезглавливания.
 13 ноября — Христиан Адольф Клоц, немецкий филолог-классик.
 15 ноября — Уильям Гершель, английский астроном немецкого происхождения.
 25 ноября — Томас Аббт, немецкий философ.

Скончались 
 6 января — Жан Батист Лаба, французский путешественник.
 21 июня — Чарльз Тауншенд, исследователь в области сельскохозяйственных наук.
 23 сентября — Герман Бургаве, нидерландский врач, ботаник и химик.

См. также

Примечания